29-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 25 августа по 7 сентября, 1968 года.

Из-за студенческих демонстраций, прокатившихся по всей Европе, фестиваль потерял своё значение на целое десятилетие — молодёжь требовала закрыть «фашистский» и «буржуазный» кинофестиваль.

Фестиваль распался на несколько программ, стал внеконкурсным, «Золотые львы» больше не вручались. С 1973 по 1978 год фестиваль вообще не проводился..

Жюри 
 Гуидо Пиовене (Италия) (председатель жюри)
 Жак Дониоль-Валькроз (Франция)
 Акира Ивасаки (Япония)
 Роджер Мэнвелл (Великобритания)
 Иштван Немешкюрти (Венгрия)
 Винсенте Антонио Пинеда (Испания)
 Эдгар Райц (Западная Германия)

Разделы

Фильмы в конкурсе 
 Ballade pour un chien, фильм Жерар Верже (Франция)
 Silenzio e grido, фильм Миклош Янчо (Венгрия)
 Das Schloß, фильм Рудольф Нольте (Западная Германия)
 Después del diluvio, фильм Хасинто Эстева (Испания)
 Diario di una schizofrenica, фильм Нело Ризи (Италия)
 Артисты под куполом цирка: беспомощны, фильм Александр Клюге (Западная Германия)
 Лица, фильм Джон Кассаветис (США)
 I muri, фильм Андраш Ковач (Венгрия)
 Fuoco!, фильм Джан Витторио Бальди (Италия)
 Галилео, фильм Лилиана Кавани (Италия/Болгария)
 Kierion, фильм Димостенис Теос (Греция)
 La schiuma dei giorni, фильм Шарль Бельмонт (Франция)
 Обнажённое детство, фильм Морис Пиала (Франция) (Фильм-открытие)
 Il Socrate, фильм Робер Лапужед (Франция/Западная Германия)
 Me and My Brother, фильм Роберт Фрэнк (США)
 Монтерей-Поп, фильм Д.А. Пеннебейкер (США)
 Богоматерь Турции, фильм Кармело Бене (Италия)
 Партнёр, фильм Бернардо Бертолуччи (Италия)
 Podne, фильм Младомир «Пуриша» Джорджевич (Югославия)
 Sept jours ailleurs, фильм Марин Кармиц (Франция)
 Стресс втроем, фильм Карлос Саура (Испания)
 Саммит, фильм Джорджо Бонтемпи (Италия)
 Tell Me Lies, фильм Питер Брук (Великобритания)
 Теорема, фильм Пьер Паоло Пазолини (Италия)
 Колесо праха, фильм Питер Эммануель Голдман (США)
 Quattordici o guerra, фильм Барри Ширз (США)
 Дезертиры и странники, фильм Юрай Якубиско (Чехословакия/Италия)

Награды 
 Золотой лев: Артисты под куполом цирка: Беспомощны фильм Александр Клюге
 Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля: Богоматерь Турции, фильм Кармело Бене и Сократ, фильм Роберт Лапужед
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Джон Марли — Лица
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Лаура Бетти — Теорема
 Почётное упоминание: Кьерион, фильм Димостенис Теос

Примечания

Ссылки 
 29-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции 
 29-й Венецианский международный кинофестиваль в архиве Биеннале 

Август 1968 года
Сентябрь 1968 года
1968 год в Италии
Кинофестивали 1968 года